Mindy puede referir a sendos personajes de ficción:

 Mindy, personaje de ficción de la serie Mork y Mindy.
 Mindy, personaje de ficción de la serie animada Bob Esponja.
 Mindy, personaje de ficción de la serie animada Las Sombrías Aventuras de Billy y Mandy.